Леонид Арно́льдович Э́нтелис (, Каменец-Подольск — 2 мая 1978, Ленинград) — советский композитор, музыковед, балетный и оперный критик, педагог.

Биография 
В родном городе Энтелис получил музыкальное образование у Фаддея Ганицкого. В 1927 году окончил научно-творческое отделение Киевского музыкально-драматического института. В 1925—1927 годах — заведующий музыкальной части театра «Березиль», преподаватель Киевского музыкально-драматического института. В 1926 году организовал первый в Киеве джаз-бенд.

С конца 1920-х выступал как композитор. Переводчик на русский язык с польского сочинения Л. Эрхардта «Балеты Игоря Стравинского» («Ballety Іgor Strawіnskіego», Krakow, 1962; рукопись в личном архиве Н. Л. Энтелис).

В 1927—1932 годах — в Ленинградском техникуме сценического мастерства.

В 1939—1941 и 1945—1952 годах — заведующий кафедрой музыкальных предметов ЛГИТМиКа (уволен в ходе кампании по борьбе с космополитизмом).

В 1941—1945 годах воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1954—1963 годах — преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в Ленинградском художественном училище (ЛХУ).

Умер 2 мая 1978 года на 75-м году жизни, похоронен на кладбище Ленинградского крематория.

Семья 
 Жена (до 1937 года) — Вера Исааковна Кельман (1905, Киев — 1992, Москва), выпускница Киевской консерватории по классу фортепиано (1927); вторым браком была замужем за поэтом Николаем Адуевым
 Сын — Евгений Леонидович Энтелис.
 Внук — актёр Леонид Евгеньевич Энтелис.
 Дочь — музыковед Наталия Леонидовна Энтелис.
 Двоюродный брат — юрист Яков Михайлович Энтелис (его сын — поэт-сатирик Николай Энтелис, внучка — актриса Ксения Энтелис).

Основные публикации 
 75 балетных либретто. — Ленинград., 1960 (совместно с М. Франгопуло).
 К спорам о джазе // Смена (Ленинград). — 1960. — 1 и 2 декабря.
 Разговор о лёгкой музыке. — Москва, 1965.
 Сто балетных либретто. — 2-е издание. — Л., 1971.
 Заметки на нотных страницах. — Ленинград—Москва, 1974.
 Силуэты композиторов XX века. — 2-е издание. — Ленинград, 1975
 Встречи с современной польской музыкой. — Ленинград, 1978.

Избранные статьи

Примечания

Литература 
 Поляновский Г. Л. А. Энтелис // Советская музыка. — 1963. — № 12.
 Дунаева Н. Л. Энтелис Леонид Арнольдович // Русский балет: Энциклопедия.
 Симоненко Владимир. Украинская энциклопедия джаза. — К., 2004. — С. 43.

Ссылки 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Музыковеды СССР
Музыковеды России
Политработники Великой Отечественной войны
Джазмены СССР
Джазмены Украины
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Жертвы борьбы с космополитизмом
Похороненные в Санкт-Петербургском крематории